PEN puede significar:

 Sol: moneda peruana, por su código ISO.“PE” de “PERU” “N” de “NUEVO“ la S de Sol no figura ya que solo se permiten 3 siglas.
 Partido Encuentro Nacional: partido político paraguayo.
 PEN Internacional: asociación de escritores (o  PEN Club Internacional).
 Poder Ejecutivo Nacional: sigla con que se lo identifica en la Argentina.
 Aeropuerto Internacional de Penang: por su código IATA.
 Pen Drive: abreviación común de  Memoria USB.

Siglas